Batteries Not Included – album degli After the Fire del 1982
 Miracolo sull'8ª strada (*batteries not included) – film del 1987 diretto da Matthew Robbins
 Batteries Not Included – serie televisiva britannica del 2008